Vegezzi ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Natale Vegezzi (* 1960), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Mailand
 Guglielmo Vegezzi (1890–1955), Schweizer Oberst